Москаль-чарівник — п'єса Івана Котляревського (1819).
Москаль-чарівник — кіноводевіль харківського режисера Олекси Олексієнка, який виступав також і як актор та декоратор, знятий у Харкові (1909; за іншими даними 1910 року).
Москаль-чарівник —  фільм режисера ? (1911).
Москаль-чарівник — фільм режисера Миколи Засєєв-Руденка (1995).

Джерела 
  Котляревський Іван Петрович -